Са́жино — название населённых пунктов в России:

 Сажино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Сажино — деревня в Шумихинском районе Курганской области.
 Сажино — село в Тюкалинском районе Омской области.
 Сажино — село в Берёзовском районе Пермского края.
 Сажино — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Сажино — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Сажино — село в Артинском городском округе Свердловской области.
 Сажино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Сажино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Сажино — деревня в Ишимском районе Тюменской области.
 Сажино — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

См. также